Vinjett kan avse:

 Vinjett (typografi) – ett typografiskt ornament
 Vinjett (film) – ett inledande avsnitt till en film
 Vinjettväg – en vägavgift erläggs i förskott för en viss tidsperiod
 Vinjettmusik, se Signaturmelodi